Almofala, paroisse civile de la municipalité de Castro Daire, située dans le district de Viseu ;
 Almofala, paroisse civile de la municipalité de Figueira de Castelo Rodrigo, située dans le district de Guarda.